Актенхоф може бити:

 Алтенхоф (Екернферде), општина у савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Рендсбург.
 Алтенхоф (Мекленбург), општина у савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Мириц.